Невірівський Іван Якович (1774, Слуцьк, Литва, Річ Посполита - Слуцьк, Мінська губернія, Російська імперія), записаний як Невяровський (пол. Jan Niewiarowski) - син священника, студент (01.10.1790-1796) і викладач польської мови (1795) шкіл Київської Академії, також згадується як перекладач польської мови (1794) у Київському військовому суді .

Представник литовської гілки роду Невірівських

Джерела